Szwajcaria:
 Suhr – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Aarau

Osoby:
 Diedrich Suhr - niemiecki architekt
 Dieter Suhr – niemiecki prawnik
 Jennifer Suhr – amerykańska lekkoatletka
 Johannes Theodor Suhr – duński duchowny katolicki
 Otto Suhr – niemiecki polityk

Inne:
 Suhr Guitars – amerykański producent gitar
 TV Suhr – szwajcarski związek piłki ręcznej

Zobacz też:
 Sur